De tweede Aziatische Indoorspelen werden gehouden van 26 oktober tot 3 november 2007 in Macau. Het hoofdstadion waar ook de ceremonies gehouden werden was de Macao East Asian Games Dome.

Sporten

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website